Временное Сибирское правительство:

 Временное Сибирское правительство (с июля 1918 — Временное правительство автономной Сибири) под председательством П. Я. Дербера.
 Временное Сибирское правительство под председательством П. В. Вологодского (июнь — сентябрь 1918 года).